MC — аудіокасета
 MC — репер
 MC — мотоклуб
 МС — Music Composer — Музичний композитор
 mc — Midnight Commander — панельний файловий менеджер